Sycamore (Dél-Karolina)
 Sycamore (Georgia)
 Sycamore (Illinois)
 Sycamore (Indiana)
 Sycamore (Kalifornia)
 Sycamore (Kansas)
 Sycamore (Kentucky)
 Sycamore (Missouri)
 Sycamore (Calhoun megye, Nyugat-Virginia)
 Sycamore (Logan megye, Nyugat-Virginia)
 Sycamore (Ohio)
 Sycamore (Delaware megye, Oklahoma)
 Sycamore (Sequoyah megye, Oklahoma)
 Sycamore (Texas)